Văcărești is de naam van meerdere plaatsen in Roemenië:
 Văcărești (Dâmbovița)
 Văcărești (Harghita)
 Văcărești (Teleorman)
 Văcărești (Boekarest), een wijk van Boekarest